Malborghetto heißen:
 Malborghetto (Malborghetto Valbruna), Ort im Kanaltal, Fraktion der Gemeinde Malborghetto Valbruna, Provinz Udine, Italien
 Malborghetto di Boara, Stadtteil von Ferrara, Italien

 Bogen von Malborghetto, Denkmal des Sieges Kaiser Konstantins über Maxentius im Jahre 312, am nördlichen Stadtrand von Rom